Meirinho — oficial de justiça e/ou administrador de comarca da Idade Média
 Pico Meirinho — um acidente geológico nos Açores, Porrtugal
 Meirinhos — freguesia portuguesa de Mogadouro

Desambiguações de topônimos